Anteias ist der Name folgender Personen der griechischen Mythologie:

 Anteias (Sohn des Odysseus), Sohn des Odysseus und der Kirke
 Anteias (Begleiter des Theseus)